Roman Iourievitch Lioubimov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Tver en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2008, il commence sa carrière senior avec l'équipe réserve du HK CSKA Moscou dans la Pervaïa Liga. Le , il débute avec l'équipe première dans la Ligue continentale de hockey face au Salavat Ioulaïev Oufa. Avec la Krasnaïa Armia, l'équipe MHL du HK CSKA Moscou, il décroche la Coupe Kharlamov 2011. Il est alors le capitaine de l'équipe qui en bat en finale les tenants du titre, les Stalnye Lissy, équipe junior du Metallourg Magnitogorsk, quatre victoires à zéro. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Flyers de Philadelphie chez les Blackhawks de Chicago. Il marque son premier but le  face aux Red Wings de Détroit.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga 
2012 : participe au Match des étoiles avec la Conférence Ouest (capitaine).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009 || HK CSKA Moscou 2 || Pervaïa Liga || 45|| 10|| 4|| 14|| 18|| 14|| 4|| 0|| 4|| 6
|-
| 2009-2010 || Krasnaïa Armia || MHL || 39|| 14|| 12|| 26|| 90|| 4|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
| 2010-2011 || Krasnaïa Armia || MHL || 49|| 21|| 19|| 40|| 90|| 16|| 8|| 8|| 16|| 10
|-
| 2010-2011 || HK CSKA Moscou || KHL || 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HK CSKA Moscou || KHL || 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Krasnaïa Armia || MHL || 50|| 17|| 27|| 44|| 64|| 17|| 4|| 2|| 6|| 12
|-
| 2012-2013 || HK CSKA Moscou || KHL || 32|| 0|| 0|| 0|| 4|| 8|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| 2012-2013 || THK Tver || VHL || 14|| 6|| 3|| 9|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| HK CSKA Moscou || KHL || 42|| 2|| 4|| 6|| 6|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || HK Kouban || VHL || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK CSKA Moscou || KHL || 46|| 6|| 7|| 13|| 20|| 12 || 4 || 2 || 6 || 29
|-
| 2015-2016 || HK CSKA Moscou || KHL || 52|| 7|| 7|| 14|| 25|| 15|| 4|| 4|| 8|| 8
|-
|2016-2017 || Flyers de Philadelphie || LNH ||47 || 4 || 2 || 6 || 8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2017-2018|| HK CSKA Moscou || KHL|| 40 || 5 || 6 || 11 || 26 || 11 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2018-2019|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 62 || 13 || 8 || 21 || 20 || 6 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2019-2020 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 61|| 4|| 6|| 10|| 53|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2020-2021 || HK Spartak Moscou || KHL || 25|| 3|| 2|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Khimik Voskressensk || VHL || 3|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Ak Bars Kazan || KHL || 9|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Amour Khabarovsk || KHL || 30|| 3|| 6|| 9|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || HK Spartak Moscou || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2010 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 0|| 1|| 1|| 6|| 0|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 4|| 4|| 8|| 0|| +5|| align="left"|  Médaille de bronze

Références

Naissance en juin 1992
Naissance à Tver
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du HK Tver
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur de l'Amour Khabarovsk